

Musica 
 Chasin' the Trane – brano musicale contenuto in "Live" at the Village Vanguard del sassofonista jazz statunitense John Coltrane
 Four for Trane – album discografico del musicista jazz statunitense Archie Shepp 
 Live Trane - The European Tours – cofanetto antologico del sassofonista jazz statunitense John Coltrane
 The Last Trane – disco jazz inciso dal sassofonista jazz statunitense John Coltrane

Persone 
 Ellen Trane Nørby – politica danese
 Emanuela Trane – cantautrice italiana nota con lo pseudonimo Dolcenera
 Guido Trane – ex pugile italiano

Altro 
 Chiesa di Santo Stefano alle Trane – chiesa a Magazzini, frazionecdi Portoferraio sull'isola d'Elba